Паротиды — железы, расположенные в околоушной области. Под этим наименованием могут подразумеваться:
 Околоушная слюнная железа человека, парная, наиболее крупная слюнная железа в человеческом организме.
 Околоушная железа амфибий — внешние железы на коже некоторых видов жаб, лягушек и саламандр, секретирующие буфотоксин.